Lazare Hippolyte Carnot  (Saint-Omer (Pas-de-Calais) 6 d'abril de 1801 - París 16 de març de 1888), fou un polític francès durant la Tercera República Francesa. La seva tomba es pot veure al parisenc Cementiri del Père-Lachaise.

Família 
Va pertànyer a la prestigiosa família dels Carnot, sent fill del militar i matemàtic Lazare Carnot, germà (i biògraf) de Sadi Carnot i pare de Sadi, president de la República Francesa.

Bibliografia 

 Paul Carnot,  Hippolyte Carnot et le Ministère de l'Instruction Publiqui de la II République , París, PUF, 1948. (En francès)
 Joseph Moody,  French Education Since Napoleon , Syracuse, NY, 1979. (En anglès)
 Collectif,  Sadi Carnot et l'essor de la thermodynamique , CNRS Éditions 1 de setembre de 1998.  (en francès)

Diputats de Sena i Oise a l'Assemblea Nacional francesa
Maçons francesos
Ministres francesos
Persones de Saint-Omer
Diputats del Sena a l'Assemblea Nacional francesa
Morts a París
Polítics dels Alts de França